Velika vrata (Senj), jedan od ulaza u Senj
 Velika vrata (Dubrovnik), morski prolaz kod Dubrovnika